

Patronyme 

 Maurice Couve de Murville (1907-1999), diplomate et homme politique français, ancien Premier ministre ;
 Gouvernement Maurice Couve de Murville
 Place Maurice-Couve-de-Murville
 Maurice Couve de Murville (1929-2007), homme d'Église et théologien britannique, ancien archevêque de Birmingham et cousin du précédent ;
 Pierre-Nicolas André-Murville (1754-1815), poète et dramaturge français.

Toponymie 

 Murville est une commune française.